Die Irish League 1981/82 war die 81. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 34. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1981/82
Fußballsaison 1981/82